Władysław Nawrocki (1870–1931) – poeta, tłumacz, redaktor
 Władysław Nawrocki (1891–1940) – kapitan Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych
 Władysław Nawrocki (1892–1942) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Władysław Nawrocki (1898–1917) – żołnierz Legionów Polskich, 16 marca 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy